Karol Załuski (zm. 1735) – kuchmistrz wielki litewski
 Karol Teofil Załuski (1794–1845) –  hrabia, marszałek szlachty powiatu upickiego i wileńskiego, jeden z przywódców powstania listopadowego
 Karol Bernard Załuski (1834–1919) – hrabia, austriacki szambelan, minister pełnomocny i poseł nadzwyczajny na dworze perskim, dyplomata, językoznawca, orientalista